Puente Colgante ist Spanisch für Hängebrücke.

Als Puente Colgante werden auch folgende Brücken bezeichnet:
 die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Puente de Vizcaya im spanischen Bilbao
 die Puente Colgante de Santa Fe in der argentinischen Stadt Santa Fe